

Cinema 
 Guerre stradali (Running on Empty) – film del 1982 diretto da John Clark
 Vivere in fuga (Running on Empty) – film del 1988 diretto da Sydney Lumet

Letteratura 
 Running on Empty – romanzo di Franklin W. Dixon del 1990

Musica 
 Running on Empty – album di Jackson Browne del 1977
 Running on Empty – singolo di Jackson Browne del 1978